Die 69. Rallye Finnland war der 9. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 1. bis zum 4. August 2019 und es wurden insgesamt 23 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Wie in den vergangenen beiden Jahren war Toyota bei der Rallye Finnland in bestechender Form. Ott Tänak und seine Teamkollegen Kris Meeke und Jari-Matti Latvala bestimmten von Beginn an das Tempo und lagen am Freitag vorne. Der einzige Fahrer der mit den Toyotas mithalten konnte, war Esapekka Lappi. Bei seiner Heimrallye, die er 2017 mit Toyota gewonnen hatte, zeigte der Finne seine beste Leistung seit dem Wechsel zu Citroën und machte aus dem Toyota-Dreikampf einen Vierkampf um die Spitze. Dabei ging es um jede Zehntelsekunde, zeitweilig waren Tänak, Meeke, Latvala und Lappi nur durch 2,6 Sekunden voneinander getrennt. Nach der achten WP lagen Tänak, Meeke und Lappi zeitgleich auf Rang zwei. Bei der 14. WP verlor Toyota auf einen Schlag zwei Anwärter auf den Sieg. Latvala und Meeke schlugen mit dem linken Hinterrad an Hindernisse an. Während Latvala sich dabei einen Reifenschaden einfing und 14,1 Sekunden auf Tänak verlor, musste Meeke seinen Yaris WRC mit gebrochener Hinterradaufhängung abstellen. Von diesem Zeitpunkt an war Tänaks Sieg nie mehr in Gefahr. Er kontrollierte den Vorsprung und feierte den zehnten WRC-Sieg in seiner Karriere. Mit Rang zwei wiederholte Lappi sein Ergebnis bei der Rallye Schweden und beendete eine Durststrecke. Latvala war nach dem Missgeschick vom Samstag darauf konzentriert, den Podiumsrang ins Ziel zu bringen. Zwar wagte er am Sonntagmorgen noch einmal einen Angriff auf Lappi, kam aber nicht an seinen Landsmann heran. Meeke ging nach seinem Ausfall vom Samstag am Sonntag wieder an den Start unter dem Rallye-2-Reglement, schied nach einem weiteren Abflug in der WP22 aber endgültig aus.

Dass Sébastien Ogier in Finnland das Podium verpasste, lag nicht nur an einer Magenverstimmung, die ihn am Samstag schwächte. Citroën war nicht in der Lage mit dem Tempo von Toyota mitzuhalten. So konzentrierte sich Ogier mit einer sicheren Fahrt darauf, das Ziel zu erreichen.

Hyundai brachte die Rallye Finnland auch im Jahr 2019 kein Glück, wie schon im Vorjahr. Zum wiederholten Male in dieser Saison verpasste Thierry Neuville das Siegerpodium der ersten drei. Besser kam Andreas Mikkelsen zurecht, der drei WP gewann. Ein Lichtblick war Neuzugang Craig Breen, der bei seinem ersten WRC-Start für Hyundai zeitweilig bester Fahrer des Teams war. In der zweiten Hälfte der Rallye fiel er dann aber zurück. Am Schlusstag ließ er seinen Teamkollegen Neuville vorbei und beendete die Rallye auf Rang sieben.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 61 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website: https://www.nesterallyfinland.fi/en/

Einzelnachweise 

Finnland
2019